Milost může označovat:

milost (právo) – odpuštění trestu v trestním právu
milost (teologie) – odpuštění hříchu v teologii

Související články 
 milosrdenství

Externí odkazy